Leptogyra är ett släkte av snäckor. Leptogyra ingår i familjen Skeneidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Leptogyra